En chimie, le terme silane peut désigner :
 le silane, un composé silicié de formule  ;
 les silanes, une famille de composés siliciés analogues aux alcanes, de formule générale  ; le silane  en est le membre plus simple ().